B 40 steht für:
 die Bundesstraße 40 in Deutschland
 die Mistelbacher Straße in Österreich

B-40 steht für:
 eine Variante des Granatwerfers RPG-2
 ein Versuchsflugzeug der US-Luftwaffe, siehe Boeing YB-40
 B-40 (U-Boot), ehemaliges sowjetisches U-Boot

B40 steht für:
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Sira-Sprachen

B40